Стулпиньш — традиционный латвийский стул из корня или сука дерева.

Персоналии 
 Янис Стулпиньш (1893—1942) — латвийский офицер.